У таблиці представлені народи України за мовними сім'ями і групами.

Див. також 
 Населення України
 Національний склад населення України
 Мови в Україні
 Антропологічний склад українців

Примітки 

Списки:Україна